Фи-мезон — элементарная частица со скрытой странностью и изотопическим спином 0, представляющая собой мезонные резонансы с чётным орбитальным квантовым числом. Она образует синглет, дополняющий октет векторных мезонов, то есть является аналогом η′-мезона.

История открытия 
Первые свидетельства существования φ-мезона были получены в 1961-1962 годах в в Брукхейвенской национальной лаборатории. На основании этих данных  было сделано предположение о природе этого резонанса.

Надёжное подтверждение открытия φ-мезона было сделано в 1962 году на Беватроне в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и на синхротроне AGS в Брукхейвенской национальной лаборатории.

В 1968 году на синхрофазотроне в Объединённом институте ядерных исследований впервые зафиксирован распад φ-мезона на электрон-позитронную пару.

Первое возбуждённое состояние φ(1680) подтверждено в 1971 году, третье φ(2170) — открыто на коллайдере BEPC II  в 2008 году.

Характеристики 
Далее представлены характеристики самого лёгкого φ-мезона и трёх его наиболее хорошо изученных возбуждённых состояний.

Моды распада 

Как и все резонансы, фи-мезон распадается в основном за счёт сильного взаимодействия.
Основными для фи-мезона являются распады на два ка-мезона:
 (вероятность 49,1 %),
 (вероятность 33,9 %).

Другой возможный канал распада — это распад на три пи-мезона:
,
который может происходить либо непосредственно, либо с образованием промежуточного резонанса — ро-мезона:
,
.
Общий коэффициент ветвления в этом случае составляет лишь 15,4 %, хотя этот вид распада является энергетически более выгодным, так как суммарная масса трёх пионов составляет 414,12 МэВ/c², в то время, как масса пары каонов составляет 985,33 МэВ/c² (заряженные) или 995,23 МэВ/c² (нейтральные). Подавление этого канала объясняется .

Также фи-мезон может распадаться за счёт электромагнитного взаимодействия:
 (вероятность 1,3 %),
 (вероятность 0,0032 %).

Кроме того, возможен распад фи-мезона на лептонную пару (электрон-позитрон или мюон-антимюон), но такой вид распада чрезвычайно редок:
 (вероятность 2,98 %),
 (вероятность 2,85 %).

Примечания 

Онии
Мезоны